Ploshchad Alexandra Nevskogo (), em algumas cidades — praça o nome de Alexandre Nevsky — o grande líder da Rússia medieval (1220? – 1263), canonizado como santo pela Igreja Ortodoxa Russa em 1547<ref>[http://www.abc-people.com/data/nevskiy/dat13.htm Os fiéis de São Alexandre Nevsky Príncipe" (in Rússian)]</ref>. Entre as praças conhecidas nas grandes cidades são:

 Praça do Alexandre Nevsky (São Petersburgo) — São Petersburgo, na Rússia
 Praça do Alexandre Nevsky (Sófia) — Sófia, na Bulgária

Em São Petersburgo, um par de estações do metro pertencentes a duas linhas que se cruzam sob a Praça do Alexandre Nevsky, são nomeados depois que a praça:
 Ploshchad Alexandra Nevskogo (1) — da linha Nevsko-Vasileostrovskaia (Linha 3) 
 Ploshchad Alexandra Nevskogo (2) — da linha Pravoberejnaia (Linha 4'')

Desambiguação